

Cinema 
 Romanzo (Romans) – film del 1940 diretto da Åke Ohberg
 Romans - Demoni dal passato (Romans) – film del 2017 diretto dai fratelli Shammasian

Geografia
Romans è un toponimo presente in aree diverse d'Europa. La sua origine solitamente si può ricondurre alla presenza di un insediamento romano in un contesto etnico gallo-celtico.

Romans è il nome di alcune località friulane:

Romans – capoluogo comunale di Romans d'Isonzo in provincia di Gorizia
Romans – frazione di Cordenons in Provincia di Pordenone
Romans – frazione di Varmo in Provincia di Udine

Romans è il nome di alcuni comuni francesi:

Romans – Ain
Romans – Deux-Sèvres
Romans-sur-Isère – Drôme

Musica

I Romans, complesso musicale italiano, attivo dagli inizi degli anni '60.
 Romans – singolo di Nikolaj Noskov del 2000